Бори́с Рома́нов: 
 Романов, Борис Владимирович (1877—1943) — Великий князь.
 Романов, Борис Георгиевич (1891—1957) — артист балета, балетмейстер; член Французской академии танца.
 Романов, Борис Дмитриевич (1924—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Романов, Борис Леонидович (род. 1942) — советский и российский актёр театра и кино.
 Романов, Борис Николаевич (1937—2014) — советский трековый велогонщик.
 Романов, Борис Тимофеевич (1926—2005) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, победитель Чемпионатов СССР.

Примечания